František Moravec (general) (1895. – 1966.) – českoslovački legionar, poslije vodeća osoba čehoslovačke vojne obavještajne službe
 František Moravec alias Lou Fanánek Hagen (* 1966-) – skladatelj i pjevač skupine Tři sestry
 František Moravec (političar) (1919.–???) – češki i čehoslovački političar, zastupnik KSČ
 František Moravec (znanstvenik) (RNDr., DrSc., * 1939.) – prirodoslovac, parazitolog